Schlumberger peut se rapporter à plusieurs sujets.

Personnalités 

 Frères Schlumberger, deux ingénieurs fondateurs de l'entreprise Schlumberger
 Bernard Schlumberger (1911-1945), Délégué militaire régional de la région 4 en 1944
 Camille Gabriel Schlumberger (1864-1958), peintre français
 Charles Schlumberger (1825-1903), ingénieur de la marine, zoologue et géologue français.
 Daniel Schlumberger (1904-1972), archéologue français
 Dominique de Ménil (1908-1997), née Schlumberger, collectionneuse et mécène française
 Éric Schlumberger (1932-2018), producteur français de cinéma
 Étienne Schlumberger (1915-2014), compagnon de la Libération
 Georges Schlumberger (frère de Xavier), chasseur au 1er bataillon parachutistes de choc, mort pour la France le  à Servance (Haute-Saône)
 Guillaume Schlumberger (1959-), fonctionnaire français
 Gustave Schlumberger (1844-1929), historien français
 Jean Schlumberger (1877-1968), écrivain français et cofondateur de la NRF
Jean Schlumberger (1907-1987), créateur de bijoux français
 Joseph Koechlin-Schlumberger (1796-1863), industriel et homme politique français
 Liesbeth Schlumberger-Kurpershoek (196?-), organiste originaire d’Afrique du Sud vivant en France
 Madeleine Schlumberger (1900-1981), sculptrice, artiste peintre et écrivain française
 Marc Schlumberger (1900-1977), médecin et psychanalyste français
 Marguerite de Witt-Schlumberger (1853-1924), féministe française
 Maurice Schlumberger (1886-1977), banquier français
 Xavier Schlumberger (frère de Georges), FFI, né le  à Versailles, déporté à Buchenwald par le convoi parti de Paris le , mort pour la France à Ellrich le

Organisations 
 Schlumberger, un groupe industriel de services pétroliers
 Schlumberger Business Consulting, un cabinet conseil, filiale du groupe Schlumberger
 Schlumberger (:de:Schlumberger (Sektkellerei)), une marque autrichienne de vins fins qui a été créée par Robert Schlumberger (1814-1879) et existe depuis 1842. 
 Domaines Schlumberger — vignoble d'Alsace (dont l'Alsace-grand-cru), qui existe depuis 1810.
 Neuflize Schlumberger Mallet, une banque
 NSC Schlumberger, un groupe industriel constructeur de machines textiles, de packaging et d'éco-technologies
 N. Schlumberger, un constructeur de machines textiles et d'éco-technologies lié au groupe NSC

Lieu 
 La Villa Schlumberger, ou Parc Lawrence
 La rue Georges-et-Xavier-Schlumberger à Marnes-la-Coquette

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique